Dog Days (album) - muziekalbum van Atlanta Rhythm Section uit 1975
 Dog Days (film) - film uit 2018 van Ken Marino
 Dog Days (anime) - een animeserie uit 2011